Per (Pehr, Pelle) Svensson (Svenson el.dyl.) kan syfta på:

 Per Svensson (bonadsmålare) (1787–1862), sydsvensk bonadsmålare
 Per Svensson (botaniker) (1839–1917), skolman och botaniker
 Pehr Svensson (1856–1937), riksdagsman
 Per Svensson i Eggelstad (1881–1973), svensk lantbrukare och riksdagsman
 Per Svensson (politiker) (1896–1977), ledamot av riksdagens andra kammare
 Per Svensson (militär) (1918–1991), svensk flygvapenofficer
 Per Svensson (grafiker) (1935–2016), svensk grafiker
 Per Svenson (författare) (född 1941), svensk författare och översättare från danska
 Pelle Svensson (1943–2020), svensk advokat och brottare
 Per Svensson (journalist) (född 1956), journalist och före detta kulturchef på Expressen
 Per Svensson (konstnär) (född 1965), svensk konstnär
 Per Svensson (skådespelare) (född 1965), svensk skådespelare
 Per Svensson (musiker) (född 1965), musiker, ljud- och bildkonstnär
 Pelle Svensson (ishockeyspelare) (född 1970), en av de ishockeyspelare som hjälpte Rögle BK upp i Elitserien 1992
 Pelle Svensson (politiker), politiker, kommunstyrelsens ordförande (M) i Haninge kommun efter valet 2002
Per Svensson (politiker) (född 1983), politiker, kommunstyrelsens ordförande (S) i Falkenbergs kommun